Императорский Дом Коррино — один из Великих Домов и правящий род галактической феодальной империи во Вселенной Дюны. Дом Коррино пришёл к власти после победы человечества над мыслящими машинами в битве за Коррин (в честь которой они взяли себе имя). Представители Дома Коррино правили около 10000 лет, пока их не сверг Муад’Диб.

Семейное дерево Коррино

В событиях романа «Дюна» 
В романе Дюна глава дома Коррино, восемьдесят первый падишах-император Известной Вселенной Шаддам IV Коррино вступает в сговор с главой дома Харконненов, бароном Владимиром, для полного уничтожения дома Атрейдесов, ставшего по их мнению чрезмерно могущественным. Однако в итоге Шаддама Коррино заставляют отречься от престола, а на престоле Золотого Льва воцаряется падишах-император Пол Муад’Диб Атрейдес.

В компьютерных играх 

В разработанных Westwood Studios играх Dune 2000 и Emperor: Battle for Dune присутствуют внутриигровые видео, в которых повествуется не каноническая альтернативная сюжетная линия вселенной Дюны.

В «Dune 2000» император Фредерик Коррино IV дозволяет трём великим домам (Атрейдесы, Ордосы и Харконнены) начать войну за обладание планетой Арракис. Правление дома прекращено после отравления императора собственной конкубиной из Бене Гессерит.

В начале Космическая гильдия провозглашает войну ассасинов между тремя домами за Престол Золотого льва. Дом Ордосов при помощи Бене Тлейлаксу создают из трупа императора гхолу, которого они при поддержке сардаукаров намереваются возвести на престол империи.

Литература

См. также 
 Салуса Секундус
 Кайтайн
 Падишах-Император

Коррино
Вымышленные дворяне